Deadline («Линия смерти») — кинофильм, дебют молодого режиссёра Павла Руминова, снят на цифровую видеокамеру.

Сюжет 

Фильм рассказывает о сценаристе, которого постиг «творческий кризис». В условиях дедлайна ни он сам, ни его продюсер не могут заставить его закончить сценарий детективного телесериала. Последняя надежда — это некое ключевое действие…

В ролях

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Павел Руминов
 Режиссёр: Павел Руминов
 Операторы: Павел Руминов, Виталий Ершов
 Продюсер: Рубен Дишдишян
 Звук: Алексей Самоделко
 Музыка: Олег Чубыкин, Сергей Шубин, Александр Иванов

Фестивали 
 2004 XV Открытый фестиваль КИНОТАВР, Программа «Дебют — Кинотавр. Короткий метр» (Диплом жюри /Диплом Гильдии киноведов и кинокритиков России)
«За весьма убедительное изображение пыток современного сценарного творчества»
 2004 II Фестиваль «Московская Премьера» (лучший короткометражный фильм)
 2004 XIV Международный кинофестиваль в Тусоне, Аризона, США (специальный приз жюри)
 2004 II Международный кинофестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого», Владивосток
 2005 XXXIV Международный кинофестиваль в Роттердаме, Голландия
 2005 I Фестиваль действительного кино «Кинотеатр.doc», Москва (специальный приз жюри)

Ссылки 
 «Дедлайн» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»
 Кино России
 Дневник Кино 

Фильмы-триллеры России
Фильмы России 2004 года
Фильмы Павла Руминова
Фильмы «Централ Партнершип»